Bruno Margerit (né le  à Lyon) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1988-1989 || Yétis du Mont-Blanc || Nationale 1A
|| 27 || 6 || 4 || 10 || 8 || || || || ||  
|-
| 1989-1990 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 30 || 11 || 14 || 25 || 19 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Flammes bleues de Reims || Ligue nationale
|| 23 || 4 || 5 || 9 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 34 || 11 || 12 || 23 || 24 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Flammes bleues de Reims || Nationale2
|| 32 || 13 || 12 || 23 || 24 || || || || || 
|-
| 1993-1994 ||  Flammes bleues de Reims || Nationale 1
|| 20 || 10 || 25 || 35 || 24 || 6 || 10 || 9 || 19 || 25
|-
| 1994-1995 || Huskies de Chamonix || Élite
|| 26 || 2 || 7 || 9 || 10 || 10 || 1 || 7 || 8 || 4 
|-
| 1995-1996 || Huskies de Chamonix || Élite
|| 25 || 3 || 4 || 7 || 15 || 9 || 4 || 7 || 11 || 22
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || National 1 A
|| 30 || 5 || 29 || 34 || 18 || 9 || 4 || 3 || 7 || 10
|-
| 1997-1998 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 25 || 3 || 9 || 12 || 26 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Huskies de Chamonix  || Élite 
|| 22 || 3 || 5 || 8 || 44 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Chamois de Chamonix || Division 1 
|| 24 || 9 || 18 || 27 || 34 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Chamois de Chamonix || Division 1 
|| 27 || 13 || 17 || 30 || 34 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus 
|| 24 || 6 || 3 || 9 || 87 || 5 || 1 || 2 || 3 || 10

Références 

Naissance en mars 1969
Naissance à Lyon
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Chamonix Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace